Gra pojedyncza tenisistek na Letniej Uniwersjadzie 2009 odbyła się w dniach 3 – 11 lipca na kortach SRC Milan Gale Muškatirović i SC Olimp w Belgradzie.

Medale

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Letniej Uniwersjady 2009 
 Drabinka

Dyscypliny rozgrywane podczas Letniej Uniwersjady 2009
2009
2009 w tenisie ziemnym
Tenis kobiet